Kondinskoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Kondinskoje (Chanten und Mansen), Siedlung städtischen Typs im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra
 Kondinskoje (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan